Запрудовка () — деревня в Носовичском сельсовете Добрушского района Гомельской области Республики Беларусь.

В 13 км на юг от районного центра Добруша и железнодорожной станции в этом городе, в 18 км от Гомеля.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Тереховка — Гомель. В деревне 65 жилых домов (2004 год). Планировка состоит из слегка выгнутой улицы с ориентацией с юго-востока на северо-запад. Застройка двухсторонняя, деревянными домами усадебного типа.

Водная система 
На реке Прудок (приток реки Уть).

История 
По письменным источникам деревня известна с начала XIX века как деревня в Белицком Могилёвской губернии. Во 2-й половине XIX века открыта школа грамоты. В 1897 году находился хлебозапасный магазин. В Носовичской волости Гомельского повета Могилёвской губернии. В 1909 году — мельница. В 1926 году работало почтовое отделение.

С 8 декабря 1926 года до 30 декабря 1927 года деревня являлась центром Запрудовского сельсовета Носовичского района Гомельского округа.

В 1930 году организован колхоз «Новый путь». Работали 3 ветряных мельницы, 2 конные круподробилки.

Во время Великой Отечественной войны в сентябре 1943 года оккупанты полностью сожгли деревню.

В 1959 году в составе племзавода «Носовичи» с центром в деревне Носовичи.

Население

Численность 
2004 год — 65 дворов, 108 жителей

Динамика 
 1897 год — 98 дворов, 768 жителей (согласно переписи)
 1926 год — 112 дворов
 1940 год — 125 дворов
 1959 год — 490 жителей (согласно переписи)
 2004 год — 65 дворов, 108 жителей

Известные уроженцы 
В.И. Борисовец — Заслуженный учитель Беларуси

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Ссылки 

Населённые пункты Добрушского района